Le mot hôtel (orthographié hotel dans d'autres langues dont l'anglais) dérive du latin , via l'adjectif . En français, l'adjectif correspondant à hôtel est hôtelier.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Au Moyen Âge, l'Hôtel peut désigner :
 la résidence du prince ;
 l'institution rassemblant l'ensemble des personnes placées au service du prince.

Culture et société

Architecture et urbanisme 
 Un hôtel est un établissement offrant un service d'hébergement payant en chambres meublées à une clientèle de passage.
 Une plateforme hôtelière est une association d'hôtels permettant de regrouper leurs réservations.
 Un hôtel particulier est une maison luxueuse bâtie au sein d'une ville, conçue pour n'être habitée que par une seule famille (ainsi que son personnel de maison). Plusieurs hôtels particuliers sont classés parmi les monuments historiques, notamment :
 un hôtel au 16, place Richelieu à Amboise,
 un hôtel au 20, rue de la Concorde à Amboise,
 un hôtel au 28, rue Hoche à Chinon,
 un hôtel au 52, rue Haute-Saint-Maurice à Chinon ;

 Hôtel (56, boulevard Béranger),
 Hôtel jumelé (12 et 14 rue Émile-Zola),
 Hôtel (16 rue Littré, Tours),
 Hôtel (17 place Foire-le-Roi, Tours),
 Hôtel (22 rue Bretonneau, Tours),
 Hôtel (27 rue du Cygne, Tours),
 Hôtel (3 rue Paul-Louis-Courier, Tours),
 Hôtel (33bis rue du Cygne, Tours),
 Hôtel (41 rue des Tanneurs, Tours),
 Hôtel (43 rue Émile-Zola, 60 rue de la Préfecture, Tours),
 Hôtel (6, 8 rue de l'Arbalète, Tours),
 Hôtel (7 rue de la Barre, Tours),
 Hôtel (7 rue des Cerisiers, Tours),
 Hôtel (9 rue de la Lamproie, Tours) ;

 l'hôtel-Dieu est un hôpital, généralement ancien ;
 l'hôtel de police est le commissariat de police principal ;
 l'hôtel de ville est la mairie, dans de nombreuses villes.

Cinéma et télévision 
  est un film américain de Richard Quine, sorti en 1967.
  est un film britannico-italien de Mike Figgis, sorti en 2001.
  est un film autrichien de Jessica Hausner, sorti en 2004.
 Hôtel () est une série télévisée américaine diffusée de 1983 à 1988 sur .
  est une série télévisée britannique diffusée en 1997 sur .
  est une série télévisée britannique diffusée depuis 2011 sur .
  est une série télévisée singapourienne diffusée depuis 2001 sur .
 Hotel est la saison 5 de la série télévisée américaine American Horror Story, diffusée à partir de 2015 sur FX.

Jeux 
 Hotel est un jeu de société.

Littérature 
  est un livre de Joanna Walsh, publié en 2015.
 , titre original de Hôtel Saint-Gregory, est un roman d'Arthur Hailey, publié en 1965.

Musique 
  est un album de Moby, sorti en 2005.
 Hotel est une chanson de Kumi Kōda présente sur l'album Walk of My Life, sorti en 2015.
  est une chanson de Cassidy présente sur l'album , sorti en 2004.
  est une chanson de Kid Ink présente sur l'album , sorti en 2015.
 Hotel est une chanson de , sortie en 2022.

Homonymie de titre
Homonymie de monument